Fliegel ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Fliegel (1887–??), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Fritz Fliegel (1907–1941), deutscher Jagdflieger und Radsportler
 Gotthard Fliegel (1873–1947), deutscher Geologe
 Horst Fliegel, eigentlicher Name von Ralf Petersen (Komponist) (1938–2018), deutscher Komponist, Arrangeur, Produzent und Autor
 Ludwig Fliegel (1865–1947), Schweizer Zahnarzt und Tierschützer
 Marie Anne Fliegel (* 1940), deutsche Schauspielerin
 Rainer Fliegel (* 1953), deutscher Fußballspieler